Mermer ist der Name von

 Mermer (Sivas), Dorf in Sivas, Türkei
 Mermer (Akçakale), Dorf in Akçakale, Türkei

Mermer ist der Familienname folgender Personen:

 Etienne Mermer (* 1977), Fußballspieler aus Vanuatu
 Maciej Mermer (* 1978), polnischer Eishockeyspieler
 Nurten Mermer (* 1995), türkische Diskuswerferin
 Sami Mermer, türkisch-amerikanischer Filmproduzent
 Verena Mermer (* 1984), österreichische Autorin
 Yağmur Özbasmacı Mermer (* 1992), türkische Schauspielerin